Davide Biondini – calciatore italiano
 Gianetto Biondini – pittore italiano
 Juan Carlos Biondini – musicista argentino
 Maria Arcangela Biondini – religiosa italiana
 Nadia Biondini – doppiatrice italiana
 Tonino Biondini – fondista italiano

Pagine correlate 
 Biondino